Charlène Guignard, née le  à Brest, est une danseuse sur glace franco-italienne. Elle concourt pour l'Italie depuis 2013.

Biographie

Carrière sportive 
Charlène Guignard commence le patinage en 1993.  Elle concourt avec le Français Guillaume Paulmier de 2006 à 2009.

Elle rejoint l'Italien Marco Fabbri en 2010 avec lequel elle concourt depuis pour l'Italie. Ils ont remporté quatre médailles aux , dont l'or à Zagreb et à Varsovie en 2015. Ils remportent aussi six médailles d'argent consécutives aux championnats d'Italie.

Elle est naturalisée italienne en .

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Guillaume Paulmier  (3 saisons pour la France : 2006-2009)
  Marco Fabbri (12 saisons pour l'Italie : 2011-2023)

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1989
Naissance à Brest
Patineuse artistique française
Patineuse artistique italienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Championne d'Europe de patinage artistique